A 2021-es olasz szuperkupa-döntőjét 2022. január 12-én játszotta a 2020–2021-es olasz bajnokság győztese, az Internazionale, valamint a 2020–2021-es szezon kupagyőztese, a Juventus. A találkozó helyszíne az olasz Milánóban található San Siro volt. A mérkőzést az Internazionale nyerte meg hosszabbítás után 2–1 arányban.

A mérkőzés háttere 
Ez volt a második Derby d’Italia a szuperkupában, először 2005-ben találkoztak és akkor az Internazionale 1–0-ra nyerte meg Juan Sebastián Verón góljával. Az Internazionale tizedik, míg a Juventus tizenhetedik döntőjén lépett pályára.

A mérkőzés

Megjegyzés

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
2020–2021-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2020–2021-es olasz labdarúgókupa

olasz szuperkupa
Olasz labdarúgó-szuperkupa
Juventus FC